Die Mercedes-Benz B-Klasse ist ein Kompaktvan des deutschen Automobilherstellers Mercedes-Benz. Die erste Generation (T 245), die zwischen 2005 und 2011 produziert wurde, war nach dem Sandwich-Konzept gebaut. Im November 2011 erschien die zweite Generation der B-Klasse (W 242/W 246), auch mit hohem Einstieg, jedoch ohne Sandwich-Boden. Zwischen November 2014 und August 2017 bot Mercedes-Benz die B-Klasse ebenso mit einem Elektromotor mit einer Leistung von 180 PS an. Die dritte Generation (W 247) wurde am 2. Oktober 2018 auf dem Pariser Automobilsalon präsentiert.

Bisher wurden drei Generationen gebaut:  
 Mercedes-Benz T 245 (erste Generation, 06/2005–06/2011)
 Mercedes-Benz W 242/W 246 (zweite Generation, 11/2011–12/2018)
 Mercedes-Benz W 247 (dritte Generation, seit 12/2018)

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2005 bis Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 635.421 Fahrzeuge der Baureihe neu zugelassen worden. Mit 63.348 Einheiten war 2006 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungszahlen in Deutschland

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Klasse B